Samuel Werenfels ist der Name folgender Personen:
* Samuel Werenfels (Theologe) (1657–1740), Schweizer reformierter Theologe
 Samuel Werenfels (Architekt) (1720–1800), Schweizer Architekt des Barock